Шмаров — фамилия.

Известные носители:
 Шмаров, Андрей Игоревич (род. 1955) — российский медиаменеджер.
 
 Шмаров, Павел Дмитриевич (1874—1950) — русский художник.
 Шмаров, Юрий Борисович (1898—1989) — русский и советский генеалог, коллекционер и юрист.